

Агломерације по броју становника 

Највећа агломерација Турске (стање 31. децембра 2008) је: 
 Истанбул: 12.697.164 становника

У њој живи 18% становништва земље.

Градови по броју становника 
  
(пр. = процена, по. = попис)

Референце

Спољашње везе 
 Централни статистички биро Турске
 -{City Population}- - Највећи градови и агломерације Турске

Турска